Alain Billiet (né en 1951), dessinateur belge, créateur du logotype de l'euro ;
 Alexis Billiet (1783-1873), homme d'Église français, archevêque puis cardinal savoisien ;
 Claudius Billiet, écrivain français, poète, chansonnier et auteur dramatique ;
 Ernest Billiet (1873-1939), homme politique français ;
 Jacques Billiet, homme politique français ;
 Sandrine Billiet (née en 1990), judokate belge et cap-verdienne ;
 Victor Billiet (1915-2000), homme politique belge.